Калонже-де-Сегарра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 37,15 км². Население — 194 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Lloc web oficial de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Informació de la Diputació de Barcelona

Муниципалитеты Барселоны